Габріела Дабровскі і Алісія Росольська були чинними чемпіонками, але Дабровскі вирішила того року не брати участі. Росольська грала в парі з Анастасією Родіоновою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Петра Мартич і Марія Санчес.
Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартич і Санчес з рахунком 4–6, 7–5, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Monterrey Open, парний розряд
2016